Název Mraznica má více významů:

národní přírodní rezervace
 Mraznica (národní přírodní rezervace) – národní přírodní rezervace na Slovensku v okrese Poprad

vrch
 Mraznica (Javorníky) (903 m n. m.) – vrch na Slovensku v pohoří Javorníky

vodní tok
 Mraznica (přítok Hradeckého potoka) – levostranný přítok Hradeckého potoka na Slovensku v okrese Prievidza
 Mraznica (přítok Lesnice) – pravostranný přítok Lesnice na Slovensku v okrese Spišská Nová Ves
 Mraznica (přítok Slatinského potoka) – levostranný přítok Slatinského potoka na Slovensku v okresech Ilava a Púchov